Jamund steht für:
 Jamund, deutscher Name einer Ortschaft in Hinterpommern, siehe Jamno (Koszalin)
 Jamunder See, deutscher Name eines Sees in Hinterpommern, siehe Jamno

Personen:
 Augustin Jamund (~1525–1576), Pfarrer in Ragnit

Siehe auch:
 Jasmund